Ramón Espinar es el nombre de dos políticos:

 Ramón Espinar Gallego, político español del PSOE;
 Ramón Espinar Merino, político español de Podemos, hijo del anterior.